Tenisový turnaj ATP Farmers Classic 2012 se konal ve dnech 23. až 29. července v americkém Los Angeles na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem areálu Los Angeles Tennis Center, který leží v kampusu Kalifornské univerzity v LA. Představoval součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 700 000 USD.

Obhájcem singlového titulu byl Lotyš Ernests Gulbis, který zvolil start na turnaji v rakouském Kitzbühelu. Vítězem se stal druhý nasazený Američan Sam Querrey.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Benoît Paire (2. kolo)
  '''Sam Querrey (vítěz)
  Leonardo Mayer (čtvrtfinále)
  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Xavier Malisse (čtvrtfinále, skreč)
  Marinko Matosevic (semifinále)
  Björn Phau (1. kolo)
  Brian Baker (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Brian Baker
  Steve Johnson
  Jack Sock

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Ričardas Berankis
  Chris Guccione
  Bradley Klahn
  Nicolas Meister

 Odhlášení 
z dvouhry
  Malek Džazírí
  Lukáš Lacko
ze čtyřhry
  Ryan Sweeting

 Skrečování 
z dvouhry
  Flavio Cipolla
  Xavier Malisse

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Santiago González /  Scott Lipsky (čtvrtfinále)
  Colin Ebelthite /  Jonathan Marray (1. kolo)
  Jamie Delgado /  Ken Skupski (finále)
  Matthew Ebden /  Dominic Inglot ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
LA Tennis Open
Tenis v USA v roce 2012